Борис Петрович Гольденов (1913 — 1996) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1946). Участник Великой Отечественной войны.

Участник чемпионатов СССР 1947, 1952 и 1964 гг.

Чемпион Украинской ССР 1944 г. Серебряный призер чемпионатов Украинской ССР 1947, 1951 и 1952 гг. Бронзовый призер чемпионатов Украинской ССР 1945 г.

Чемпион Киева 1940 и 1941 гг.

В составе сборной Украинской ССР стал бронзовым призером командного чемпионата СССР 1951 г.

После переезда в Минск становился победителем (1956 г.), серебряным (1954 г.) и бронзовым (1953 г.) призером чемпионатов Белорусской ССР.

В составе сборной Белорусской ССР неоднократно участвовал в командных чемпионатах СССР.

В составе сборной Белорусского военного округа победил в командном чемпионате ВС СССР 1963 г.

В середине 1970-х гг. переехал в Черновцы.

Спортивные результаты

Награды 
 орден Отечественной войны II степени (1985)
 другие награды

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР